Jméno Vladimír Hrubý nese více různých osob:

 Vladimír Hrubý (1924–1986) – český herec
 Vladimír Hrubý (historik umění) (* 1950) – český univerzitní profesor, odborník na dějiny umění a památkovou péči
 Vladimír Hrubý (novinář) (1961–2014) – český pedagog, tanečník, novinář a aktivista